Брэд Ла́рсен (; 28 июня 1977, Нэкасп, ) — бывший профессиональный канадский хоккеист, левый нападающий. Ныне главный тренер клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».

На драфте НХЛ 1995 года выбран в 3 раунде под общим 53 номером командой «Оттава Сенаторз». 26 января 1996 года обменян в «Колорадо Эвеланш». Повторно вышел на драфт, и на драфте НХЛ 1997 года выбран в 4 раунде под общим 87 номером командой «Колорадо Эвеланш».25 февраля 2004 года приобретён с драфта отказов командой «Атланта Трэшерз».

Статистика

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 28 июня
Родившиеся в 1977 году
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки «Свифт-Каррент Бронкос»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки «Портленд Пайретс»
Обладатели Кубка Стэнли